Молькинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усть-Удинском районе Иркутской области России. Административный центр — Молька.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1335 человек, в том числе 667 мужчин и 668 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Молька
 Лобагай
 Податовская
 Халюты
 Ясачная Хайрюзовка

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Удинского района
Сельские поселения Иркутской области